Julián López – attore e comico spagnolo
 Julián López (n. 1982), torero spagnolo
 Julián López (n. 1987), calciatore spagnolo
 Julián López (n. 2000), calciatore argentino